James McAvoy (1979-), acteur écossais ;
 May McAvoy (1899-1984), actrice américaine ;
 Spencer McAvoy (1988-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Wickey McAvoy (1894-1973), joueur professionnel américain de baseball.